Nel 1884 è stato introdotto il challenge round che sarà in vigore fino al 1911.

Richard Sears ha vinto il suo 4º titolo consecutivo battendo Howard Taylor nel challenge round per 6–0, 1–6, 6–0, 6–2.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1884